Yassen is het tiende boek van de Alex Rider-serie en werd geschreven door Anthony Horowitz. Het is de bedoeling dat het boek in 2012 in Engeland uitkomt. Het was eerst de bedoeling dat Yassen het achtste boek zou worden, maar later koos Horowitz toch maar dat het de serie zou gaan afsluiten. Het boek gaat niet over Alex, maar over de man die zijn oom vermoordde.

Verhaal
Yassen wordt gered door John Rider (Alex' vader) Yassen werkt nog voor Scorpia. Na de dood van John erkent Yassen schuld en redt het leven van Alex in Stormbreaker en in Eagle Strike.

Kinderboek